Rondaninn-a teito a teito es una canción tradicional de la región italiana de Liguria (donde se encuentra la ciudad de Rondanina ):. 

Como es habitual, en la música tradicional existen varias versiones con pequeñas variaciones.  Una de las letras comunes es
 

Debido a la gran inmigración italiana a la Argentina (en particular de Génova) a fines del siglo XIX y principios del siglo XX es una canción popular en la comunidad xeneize (genovesa).

Referencias

Enlaces externos 

 Canción interpretada por el grupo vocal "La Rionda". 
 Video de una señora mayor genovesa cantándolo. 
 Versión lírica con traducción al italiano. 
 Música popular italiana
 www.genoves.com.ar Sitio sobre la comunidad genovesa en Argentina

Cultura de Génova
Canciones de Italia
Música folclórica de Italia
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar